Guaraní oder Guarani steht für:

 Guaraní (Volk), indigenes Volk in Südamerika
 Guaraní (Sprache), vor allem in Paraguay, Argentinien, Bolivien und Brasilien gesprochene indigene Sprache
 Paraguayischer Guaraní, Währung Paraguays

geografische Objekte:
 Guarani (Minas Gerais), Ort im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Guaraní (Misiones), Ort im Departamento Oberá, Provinz Misiones, Argentinien
 Departamento Guaraní, Verwaltungseinheit in der Provinz Misiones, Argentinien

Sportvereine:
 Club Guaraní, Fußballverein in der Stadt Asunción, Paraguay
 Guarani EC (MG), Fußballverein in der Stadt Divinópolis, Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Guarani FC, Fußballverein in der Stadt Campinas, Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Verkehrsmittel:
 Guaraní (Schiff), argentinisches Rettungsschiff
 Guaraní II, zweimotoriges argentinisches Flugzeug, siehe FMA I.A. 50

Werke:
 O Guarani, Roman von José de Alencar (1857)
 O Guarani (Film), brasilianischer Stummfilm von Vittorio Capellaro (1926)

Siehe auch:
 Guarany